Орлев () — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Орлев, Звулун (род. 1945) — израильский политик, депутат кнессета.
 Орлев, Ури (1931—2022) — израильский прозаик, сценарист, переводчик, автор книг для детей и юношества.